Carafa della Spina di Traetto ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Carafa della Spina di Traetto (1805–1879), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Benevent und Kardinal
 Francesco Carafa della Spina di Traetto (1722–1818), italienischer Kardinal